Diese Liste der Radladermodelle von Atlas Weyhausen beinhaltet alle Radladermodelle, die ab 1972 von der Firma F. Weyhausen bzw. nach der Umfirmierung von Atlas Weyhausen gefertigt wurden. Bis 2013 trugen die Maschinen den Markennamen Atlas. Aus markenrechtlichen Gründen wurde 2013 der Name Weycor eingeführt und übergangsweise in Kombination mit dem alten Namen auf den Maschinen angebracht. Seit Ende 2015 werden die Produkte nur noch unter dem neuen Markennamen verkauft.

Weltweit sind heute tausende Atlas-Radlader vornehmlich auf Baustellen, aber auch auf kommunalen Bau- und Betriebshöfen sowie in der Landwirtschaft tätig.

Abkürzungsverzeichnis 
 AR steht für Atlas Radlader
 Der Großbuchstabe A bis E bezeichnet die jeweilige Serie
 Schwenklader erhalten den Zusatzbuchstaben S
 Teleskoplader erhalten den Zusatzbuchstaben T
 AGT steht für Atlas Geräteträger
 Der Modellzusatz e steht für emissionsarm, effizient und evolutionär

Typenbezeichnungen

Markenname Atlas

Markenname Atlas Weycor

Markenname Weycor

Weblinks

Einzelnachweise 

Atlas